The Crusade, épisode de la série télévisée Doctor Who diffusé en 1965 ;
 The Crusade, album de Trivium sorti en 2006.

Article connexe